Йо́ханн Сту́дничка (; 12 октября 1884, Вена, Австро-Венгрия — 18 октября 1967) — австрийский футболист, нападающий.

Биография 
С 1897 по 1920 год защищал цвета клуба «ВАК». Трёхкратный победитель старейшего турнира Австро-Венгрии — Кубка вызова (1901, 1903, 1904). Чемпион Венской футбольной лиги в 1915 году. Всего в чемпионате провел 120 матчей, забил 90 голов.

В составе национальной сборной дебютировал 12 октября 1902 года. В Вене хозяева поля убедительно победили сборную Венгрии (5:0), а Студничка трижды поражал ворота соперников.

Участник летних Олимпийских игр 1912 года в Стокгольме, где австрийцы победили немецкую и итальянскую команды и потерпели поражение от сборной Нидерландов. Студничка на Олимпиаде отличился двумя забитыми мячами. Последний поединок за австрийскую сборную провел в мае 1918 года. Всего сыграл 28 матчей, забил 18 голов.

В первой половине 20-х годов был главным тренером венских команд «Фёрст», «Рудольфсхюгель» и швейцарского «Цюриха». С последним клубом завоевал титул чемпиона Швейцарии в 1924 году.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на National Football Teams 
 Статистика за сборную Австрии на RSSSF 
 Чемпионат Австрии по футболу 
 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1912 года
Игроки ФК «Винер Атлетикшпорт-Клуб»
Футбольные тренеры Австрии
Тренеры ФК «Цюрих»